Кратер Бенедикт () — маленький ударный кратер в бассейне кратера Менделеев на обратной стороне Луны. Название дано в честь американского химика, физиолога и диетолога, изобретателя калориметра и спирометра Френсиса Бенедикта (1870—1957) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Муассан на западе; кратер Бергман на северо-западе; кратер Ричардс на севере-северо-западе; кратер Фишер на севере-северо-востоке; кратер Гарден на северо-востоке и кратер Шустер на востоке. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 13,8 км, глубина — 2,3 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна, практически не разрушен. Высота вала над окружающей местностью составляет около 520 м. Внутренний склон кратера имеет альбедо выше чем у окружающей местности, что говорит о сравнительно небольшом возрасте кратера. По морфологическим признакам кратер относится к типу BIO (по названию типичного представителя этого класса — кратера Био).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Галерея

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 
 Топографическая карта окрестностей кратера. 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны